Скајлајн има више значења:
 Скајлајн (Алабама)
 Скајлајн (Минесота)